

Patronyme 

 Kimberly Derrick, (1985-), patineuse de vitesse sur piste courte américaine ;
 Lionel Derrick, (?-), nom de plume de Chet Cunningham et Mark K. Roberts.
 George L. Derrick, (1905-1996), acteur de cinéma américain d'origine mexicaine

Fiction 
 Derrick : Nom du personnage et de la série télévisée allemande.

Voir aussi 
 Derrick : Structure supportant le dispositif de forage d'un puits de pétrole ;
 Derrick : Nom d'origine anglaise du mât de charge, utilisé en particulier sur les navires.

Homonymie de titre
Patronyme anglais